Cenangiomyces är ett släkte av svampar. Cenangiomyces ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cenangiomyces